Маломуж, Маламуж

 Маломуж Володимир Григорович — депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Маломуж Микола Григорович — український військовик, колишній Голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України.
 Маломуж Тетяна Антонівна — українська бандуристка, заслужена артистка України, член Спілки Кобзарів України.
 Маламуж Олександр В'ячеславович — солдат, 2-й батальйон «Донбас», загинув у боях за Ілвайськ.